Владимир Астафьев:
 Астафьев, Владимир Григорьевич (род. 1936) — советский волейболист, нападающий.
 Астафьев, Владимир Николаевич (1940—2016) — российский учёный, доктор технических наук, один из пионеров разработки сахалинского шельфа.
 Астафьев, Владимир Семёнович (1865—1918) — русский военачальник, полковник (1916), герой Первой мировой войны.